Richard de Grey kan syfta på:

* Richard de Grey  (före 1198–före 1272), engelsk ädling
 Richard de Grey (död 1335), engelsk ädling och krigare